Halibur (Tetum für „sich versammeln“) steht für:

 Halibur, eine Aldeia in der osttimoresischen Landeshauptstadt Dili
 Operation Halibur, eine Militäroperation in Osttimor
 Medalha Halibur, ein Orden für die Teilnehmer der Militäroperation